Locking – danza hip hop
 Locking – comune britannico
 locking – procedura informatica